Tiger Stadium ist der Name folgender Sportstadien in den Vereinigten Staaten:

 Tiger Stadium (LSU), American-Football-Stadion der Louisiana State University
 Tiger Stadium (Detroit), Baseballstadion in Detroit, Michigan